Film har flere betydninger:

 Film – levende billeder 
 Film (hinde) – en tynd hinde af et bestemt materiale
 Fotografisk film – en rulle med billeder
 Film (Östhammars kommun) – en landsby i Sverige
 Film (sport) – en handling indenfor sport